Коста Куфос (; 14 февраля 1989, Кантон, Огайо) — греческий и американский баскетболист, играющий на позиции центрового. На драфте НБА 2008 года был выбран клубом «Юта Джаз» под общим 23-м номером.

Карьера в школе 
Куфос учился в средней школе Гленоук в Кантоне, Огайо. На последнем курсе принял участие в Всеамериканском матче МакДональдс и в 2007 году занял 3-е место в рейтинге центровых по версии сайта Rivals.com. Он также выступал за команду ААС, которую спонсирует Леброн Джеймс.

В 2007 году Куфос занял второе место после Джона Диблера по результатам голосования за звание «Мистер баскетбол Огайо». В течение своего последнего сезона за команду Гленоук Куфос был назван игроком года Дивизиона 1 и попал в символическую Первой команды всего штата.

В 2007 году в матчах McDonald’s и EA Sports Куфос набирал в среднем 25,9 очка за игру, 15,4 подбора и 5,2 блок-шота.

Как учащийся на предпоследнем курсе Куфос набирал в среднем 24 очка за игру, 11,1 подбора и 4 блок-шота и был избран в символическую Второй команды всего штата. В апреле 2007 года Куфос был в составе Королевской команды на турнире Jordan All-American Classic, проходившего в «Мэдисон-Сквер-Гарден».

Карьера в колледже 
В 2007 году Куфос присоединился к команде Университета штата Огайо «Огайо Стэйт Баккайс», в которой он заменил Грега Одена на позиции центрового. Он был назван MVP на Турнире национального приглашения 2008 после того, как помог «Бакайс» выиграть чемпионат, одолев в финале «УМасс Минутемен» со счетом 92-85.

Учась в университете штата Огайо, Куфос набирал в среднем 14,4 очка за игру, 6,7 подбора и 1,8 блок-шота.

Карьера в НБА 
21 апреля 2008 года Куфос объявил о том, что готов принять участие в драфте НБА 2008 года. 26 июня 2008 года Куфос был выбран клубом НБА «Юта Джаз» под общим 23-м номером. В марте 2009 года руководство «Джаз» направило Куфоса в команду Лиги развития НБА «Юта Флэш». Однако, уже после первой игры «Флеш» в серии плей-офф, «Джаз» вызвали из Лиги развития Куфоса в основной состав для матчей плей-офф за травмы центрового Мехмета Окура. Ещё раз направлен в «Юта Флэш» 8 марта 2010 года, вызван обратно 22 марта 2010 года. 14 июля обменян в «Миннесота Тимбервулвз» на Эла Джефферсона.

22 февраля 2011 года стал игроком «Денвер Наггетс» в результате многостороннего обмена Кармело Энтони в «Нью-Йорк Никс».

Сборная Греции 
В 2007 году Куфос выступал за юношескую сборную Греции до 18 лет на чемпионате Европы в Испании. Он помог команде выйти в финал турнира, однако там сборная Греции уступила Сербии, а Куфос был назван MVP турнира, имея высокие показатели по количеству очков, подборов и блок-шотов.

В 2009 году он дебютировал в составе национальной сборной Греции и принял участие в чемпионате Европы 2009, на котором сборная Греции завоевала бронзовые награды.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Греции
Баскетболисты США
Игроки сборной Греции по баскетболу
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Юта Флэш»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Лондон Лайонс»